piva – strumento musicale degli aerofoni
Piva – fiume del Montenegro
PIVA – acronimo del Primrose International Viola Archive
P.IVA – partita IVA, codice fiscale italiano
Piva, piva – brano musicale tradizionale lombardo

Persone 
 Alessandro Piva – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, montatore e direttore della fotografia italiano
 Alfio Piva Mesén – politico, scienziato e ambientalista costaricano
 Amedeo Piva – militare e partigiano italiano
 Antonio Piva – politico italiano 
 Cesare Piva – militare e partigiano italiano
 Domenico Piva – generale e patriota italiano, membro della spedizione garibaldina de I Mille
 Gino Piva – sindacalista, politico, giornalista e poeta italiano
 Marco Piva – designer e architetto italiano
 Paolo Piva – conduttore radiofonico italiano
 Remigio Piva – politico e patriota italiano, membro della spedizione garibaldina de I Mille
 Vittorio Piva – giornalista italiano